Erich II. von Sachsen-Lauenburg ist der Name folgender Personen:

 Erich II. (Sachsen-Lauenburg) (1318/1320–1368), Herzog von Sachsen-Lauenburg
 Erich II. von Sachsen-Lauenburg (Münster) (1472–1522), Bischof von Hildesheim, als Erich I. Bischof von Münster